Saint-Prix – comune francese, situato nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia
 Saint-Prix – comune francese, situato nel dipartimento dell'Ardèche della regione del Rodano-Alpi
 Saint-Prix – comune francese, situato nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna
 Saint-Prix – comune francese, situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Île-de-France
 Saint-Prix-lès-Arnay – comune francese, situato nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna
 Talus-Saint-Prix – comune francese, situato nel dipartimento della Marna nella regione della Champagne-Ardenne